Першаков — фамилия; имеет женскую форму Першакова.
 Першаков, Александр Александрович (1875—1943) — российский ученый-биолог, профессор.
 Першаков, Александр Фёдорович (1843 — после 1907) — русский художник-портретист, отец А. А. Першакова.
 Першаков, Виктор Сергеевич (1913—1973) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.